Сезон «Динамо» (Київ) 2020—2021 — 30-й сезон київського «Динамо» у чемпіонатах України.

Склад команди 
Станом на 6 жовтня 2020 року

Трансфери

Прийшли

Пішли

Повернулися з оренди

Пішли в оренду

Передсезонні та товариські матчі

Сезон

Суперкубок

Чемпіонат України

Статистика матчів

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Кубок України

Ліга чемпіонів

Кваліфікаційний раунд

Груповий етап

Ліга Європи

Плей-оф

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

Станом на: 14 травня 2021

Бомбардири 

Станом на: 14 травня 2021

Сухі матчі 

Станом на: 14 травня 2021

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 14 травня 2021 року

Примітки 

Динамо Київ
Сезони «Динамо» (Київ)